Belmont Landing ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belmont Landing (Louisiana), im West Baton Rouge Parish
 Belmont Landing (Maryland), im Talbot County
 Belmont Landing (Missouri), im Mississippi County